

Biologie 
L'adjectif latin  est utilisé dans plusieurs noms d'espèce :
 Betula uber, une espèce de bouleau ;
 Ctenotus uber, une espèce de sauriens de la famille des Scincidae.

Culture et société 
 Uber est une entreprise de mise en contact d'utilisateurs avec des conducteurs réalisant des services de transport.
Uber Eats est son service de livraison de plats cuisinés.
L'ubérisation, néologisme formé à partir du nom de cette entreprise, désigne le phénomène économique de mise en place de marchés sur la base de services de mise en relation entre professionnels et clients, grâce à l'utilisation de nouvelles technologies.
 L'Uber Cup est le championnat du monde féminin de badminton par équipes.

Patronyme 

  (1906-1983), une joueuse britannique de badminton, en l'honneur de qui a été nommée l'Uber Cup.